Así habló Zaratustra, del alemán "Also sprach Zarathustra", puede referirse a: 
Así habló Zaratustra, uno de los libros más importantes del filósofo Friedrich Nietzsche. 
Así habló Zaratustra, una pieza musical compuesta por Richard Strauss. 
Así habló Zaratustra, los cuadros pintados por Lena Hades.
Así habló Zaratustra, un díptico pintado  por Joan Castejón.